De DFB-Pokal 1996–1997 was de 54ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 9 augustus 1996 met de eerste ronde en eindigde op 14 juni 1997 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Edgar Steinborn.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1996/97
2. Bundesliga 1996/97
Finale DFB-Pokal 1997

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1996/97